Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Fall Finals 1982 nastoupilo osm hráčů. Jediný podzimní finálový turnaj v historii WCT vyhrál Čech Ivan Lendl, když ve finále porazil polského tenistu Wojciecha Fibaka po setech 6–4, 6–2 a 6–1.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference 

WCT Finals
Tenis v roce 1982